

Persone
Marcelo Mabilia (1972) – ex calciatore brasiliano

Teatro
Mabilia – personaggio della compagnia teatrale dialettale "I Legnanesi"